Il doppio  del Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

David Marrero e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori del titolo, ma Marrero quest'anno non ha partecipato.

Hidalgo ha fatto coppia con Daniel Muñoz de la Nava.

Daniel Gimeno Traver e Iván Navarro hanno battuto in finale Colin Ebelthite e Jaroslav Pospíšil 6–2, 4–6, [10–7].

Teste di serie

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (semifinali)
  Colin Ebelthite /  Jaroslav Pospíšil (finale)

  Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
  Daniel Gimeno Traver /  Iván Navarro (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2012